Espírito Santo es la versión portuguesa del concepto Espíritu Santo, y se puede referir a:

Geografía 
Espírito Santo, estado de Brasil.
Espírito Santo, freguesia del municipio de Mértola en Portugal.
Espírito Santo, freguesia del municipio de Nisa en Portugal.
Capitanía del Espíritu Santo, entidad geográfica de la época del Brasil colonial.

Economía 
Banco Espírito Santo, entidad bancaria privada portuguesa.

Personas 
Moisés Espírito Santo, sociólogo portugués.